Kraay ist der Familienname folgender Personen:

 Adrie van Kraay (* 1953), niederländischer Fußballspieler
 Colin M. Kraay (1918–1982), britischer Numismatiker

Siehe auch:
 Kraj (Begriffsklärung)
 Kray
 Krey